Bordèras (en francès Bordères) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 François Bayrou, polític francès.

Referències 

Municipis del Cantó de Nai-Est